Carruthers kan som auktorsförkortning betyda:

 Vincent Carruthers
 William Carruthers

Robotskapade auktorsförkortningar